Maidstone kan syfta på följande platser:

Australien 

 Maidstone, Australien, Victoria, Maribyrnong,

Kanada 

 Maidstone, Saskatchewan, ort,

Storbritannien 

 Maidstone (grevskapshuvudort), England, Kent, 
 Maidstone District, distrikt, England, Kent,

USA 
 Maidstone, Vermont – en stad i Essex County, Vermont, USA

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar